Anzola bezeichnet:

 Anzola dell’Emilia, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Bologna (Emilia-Romagna)
 Anzola d’Ossola, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Verbano Cusio Ossola (Piemont)

Anzola ist der Familienname folgender Personen:
 Ciro Anzola († 2010), venezolanischer Journalist und Radiomoderator
 Edgar J. Anzola (1883–1981), venezolanischer Filmproduzent, Rundfunkpionier, Journalist und Karikaturist